Joaquim Ballester Rigla (1936-), exjugador de basquetbol
 Joaquín Ballester i Sanz (1961-), polític valencià